Bei der Nordostbahn (NOB) waren zwei verschiedene Serien, einer Dampflokomotive der Bauart D 2/4 im Einsatz:
 SNB D 2/4; Die beiden 1847 von Emil Kessler für die Nordbahn SNB (Spanisch-Brötli-Bahn) gelieferten Maschinen.
 NOB D 2/4 (Maffei); Die sieben zwischen 1854 und 1857 gelieferten Güterzuglokomotiven von Maffei.